Алекса́ндр Никола́евич Семиха́тов () — русский и советский учёный-гидрогеолог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Биография 

Сын железнодорожного служащего.

Окончил Императорский московский университет в 1910 году.

Преподавал (с 1922 профессор) в Московском с.-х. институте (позднее называлась Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева). В 1914—1956 зав. кафедрой гидрогеологии.

С 1924 по 1928 год преподавал в Московской горной академии, профессор, заведующий гидрогеологическим институтом геологоразведочного факультета МГА.

С 1930 года профессор Московского института инженеров водного хозяйства, с 1944 зав. кафедрой гидрогеологии.

В 1941—1943 в эвакуации, профессор Ташкентского института ирригации.

1920—1930 гг. старший геолог Геолкома ВСНХ, в 1931—1941 гг. сотрудник института Гидротехгео (Водгео), в 1944—1956 ст. н. с. ВСЕГИНГЕО.

Доктор геолого-минералогических наук (1937).

Выполнил гидрогеологическое районирование СССР и составил карту артезианских игрунтовых вод Европейской части СССР. Автор книги «Подземные воды СССР» (1934) и учебника «Гидрогеология» (1954).

Семья 
Дети:
 Семихатов, Николай Александрович (1918—2002) — инженер-конструктор, академик.
 Семихатов, Михаил Александрович (1932—2018) — геолог, академик.
Семихатова, Ольга Александровна (1921—2017) — физиолог растений, доктор биологических наук

Награды, звания и премии 
 1947 — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
  — Орден Ленина.

Библиография 
Автор более 40 научных работ, среди них книги и учебники:
 Гефер Г., Семихатов А. Н. Подземные воды и источники. Артезианские и глубокие грунтовые воды Европейской части СССР. М.; Л.: Госиздат, 1925. 304 с.
 Семихатов А. Н. Подземные воды СССР: Ч. 1. Подземные воды Европейской части СССР. М.; Л.: ОНТИ, 1934. 400 с.
 Семихатов А. Н. Гидрогеология. М.: Сельхозгиз, 1954. 328 с.

Примечания

Ссылки 

 
 А. Н. Семихатов на Кафедре геологии и гидрогеологии Инженерного факультета МСХИ.
 Библиография 

Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели вузов Ташкента
Геологи СССР
Преподаватели Московского государственного университета природообустройства
Авторы учебников
Преподаватели Московской горной академии